Октав Лапиз (; 24 октября 1887, Париж — 14 июля 1917, Туль) — французский велогонщик, победитель Тур-де-Франс 1910 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.

На Играх 1908 в Лондоне Лапиз соревновался в трёх дисциплинах. Он занял третье место в гонке на 100 км, дошёл до финала в заезде на 20 км и остановился на полуфинале в тандеме вместе с Франсуа Бонне.

В 1910 году Лапиз стал победителем Тур-де-Франс 1910. Выиграв четыре участка, он обошёл на четыре очка ближайшего преследователи люксембуржца Франсуа Фабера. По три раза Лапиз побеждал в таких престижных велогонках, как «Париж — Рубе» (1909—1911) и «Париж — Брюссель» (1911—1913).

С началом Первой Мировой войны Лапиз завершил спортивную карьеру велогонщика, вступив в ряды французской армии, став военным лётчиком, в воздушном бою 14 июля 1917 года был сбит и от полученных ранений скончался в госпитале в Туле.

Примечания

Ссылки 
 Октав Лапиз на sports-reference.com 
 
 
 
 
  

Велогонщики Франции
Победители Тур де Франс
Велогонщики, носившие жёлтую майку Тур де Франс
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Лётчики Первой мировой войны (Франция)
Погибшие в Первую мировую войну